Paul Jenisch ist der Name folgender Personen:

* Paul Jenisch (Theologe) (1551–1612), deutscher Pädagoge und Theologe
 Paul Jenisch (Musiker) (1558–1647), deutscher Geistlicher und Musiker  
 Paul Jenisch (Mediziner) (1578–1631), deutscher Arzt 
 Paul Jenisch (Prediger) (1602–1648), deutscher Prediger 
 Paul Jenisch (Kaufmann) (1680–1745), deutscher Kaufmann und Politiker